Le paradoxysme est une figure de style proche de l'oxymore.
 Le paradoxysme est un mouvement artistique moderne fondant son esthétique sur le paradoxe.